

Persone 
 Marco Borradori - politico, avvocato e notaio svizzero
 Pietro Borradori - compositore italiano